Hedera – famiglia di piante comprendente numerose specie fra cui:
 Edera comune
 Edera terrestre
 Edera velenosa
 Edera – telenovela italiana
 Edera – nome proprio femminile
 Edera – brano musicale strumentale inciso dall'orchestra del Maestro Cinico Angelini
 Edera – album di Amedeo Minghi del 2006
 Associazione Sportiva Edera – società polisportiva di Trieste